Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров брассом у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 и 10 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов из 30 стран.

Олимпийский чемпионом 2012 года в данной дисциплине венгерский пловец Даниель Дьюрта защищал свой титул, однако выбыл из борьбы за медали уже в первом раунде, заняв 17-е место.

Олимпийское золото завоевал пловец из Казахстана Дмитрий Баландин, став первым за 20 лет, кому удалось выиграть финал, стартуя с восьмой дорожки. Также Баландин принёс первую олимпийскую медаль в плавании в истории Казахстана. Серебряным призёром стал американец Джош Пренот, а бронза на счету россиянина Антона Чупкова

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований был установлен новый олимпийский рекорд. В первом полуфинале японский пловец Иппэй Ватанабэ проплыл дистанцию с результатом 2:07,22.

Результаты

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходили 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Итоговая таблица

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com

Плавание на летних Олимпийских играх 2016